Šerići su naseljeno mjesto u sastavu općine Živinice, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Geografski položaj

Šerići se nalaze oko 10 km zapadno od Živinica, na južnoj obali Modračkog jezera.

Stanovništvo

Šport 
 NK Rijeka Šerići

Izvori

 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva – Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo. 

 internet – izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" – http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Tuzlanskoj županiji